Kenneth Wayne Hagin, presidente dos Ministérios Kenneth Hagin e pastor da Igreja Bíblica Rhema, mais conhecido como Kenneth Hagin Jr., é filho de Kenneth E. Hagin, que é considerado por muitos o pai do Movimento Palavra de Fé.

Biografia 
Kenneth W. Hagin é filho de Kenneth E. Hagin e de Oretha Hagin, e é casado com Lynette Hagin, que é diretora do Centro de treinamento Bíblico Rhema.

Kenneth Hagin Jr. nasceu em 3 de Setembro de 1939, estudou na Faculdade de Teologia das Assembleias de Deus americana, no Sudoeste dos EUA, e na Universidade Oral Roberts, formando-se em Educação Religiosa.
Depois de servir como pastor assistente, Kenneth Hagin Jr. viajou como evangelista para todas as partes dos Estados Unidos, bem como para outros países. Além disso, organizou o Centro de Treinamento Bíblico, que prepara homens e mulheres para o ministério.
Além de suas responsabilidades administrativas e de ensino no Rhema, Kenneth Hagin Jr. é pastor principal da Igreja Bíblica Rhema, uma congregação grande e ativa no campus do Rhema. É também diretor internacional da Associação Ministerial Rhema Internacional e dirige um programa semanal de rádio, chamado A Igreja Radiofônica Rhema, o qual é ouvido em estações de todas as partes dos Estados Unidos.

Quando Kenneth E. Hagin morreu, em 19 de setembro de 2003, os Ministérios Kenneth Hagin foram assumidos por Kenneth Hagin Jr. e sua mulher Lynette Hagin.

Seus livros no Brasil foram publicados pela Graça Editorial.

Alguns Títulos 
 A  Igreja Triunfante 
 A maior Glória de Deus 
 A mesa que Fala 
 A resposta para a Opressão 
 Bem - Aventurado 
 Casamento, Divórcio e Novo Casamento 
 Chamados por Deus 
 Chave para o sobrenatural 
 Cinco Impedimentos para o Crescimento da Graça 
 Como fazer o sonho que o Senhor lhe deu se tornar realidade 
 Como ser um secesso na vida 
 Como viver livre da preocupação
 Depois da Fé... Vem o Quê? 
 Do Coração de um Pastor
 É sua vez! 
 Evite a Armadilha da Ofensa 
 Fale com sua Montanha 
 Impossibilidade Humana, Possibilidade Divina 
 Jesus, Nome Sobre Todos os Nomes
 Línguas, Depois de Pentecostes 
 Mantendo-se Positivo em um Mundo Negativo 
 Não desista - A sua fé levará você à vitória 
 Não se esqueça! 
 O Espírito dentro de nós e o Espírito sobre nós 
 O Plano Divino para a Vitória 
 O poder disponível do louvor 
 Ouça o seu coração 
 Saia do vale! 
 Seu milagre está passando perto de você 
 Tenha intimidade com Deus 
 Um outro olhar sobre a fé 
 Voando como as Àguias

Ligações externas
Kenneth Hagin Ministries

Pastores dos Estados Unidos
Pentecostais dos Estados Unidos